Ministerie van Binnenlandse Zaken (algemeen)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Nederland), formeel Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (België), formeel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Duitsland)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Estland)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Letland)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Polen)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Suriname)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Tsjechië)
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (Verenigd Koninkrijk) of Home Office

Zie ook 
 Binnenlandse Zaken (radioprogramma), satirisch radioprogramma